TV2 kan avse:

TV2 (Sverige)
TV 2 (Danmark)
TV2 (Ungern)
TV 2 (Norge)
YLE TV2
TV2 (Nya Zeeland)

Se även 
Flickorna på TV 2 –  låt av Gyllene Tider från 1979